El viento, película de 2005 dirigida por Eduardo Mignogna;
El viento, videojuego de plataformas de 1991;
El Viento, corregimiento de Colombia en Cumaribo.